ROV ist die Abkürzung für:

 Raumordnungsverfahren
 Remotely Operated Vehicle
 Real Option Valuation,  ein finanzwirtschaftliches Instrument zur Bewertung, Auswahl und Steuerung von strategischen Investitionen. Siehe auch Realoptionsanalyse.
 den neuen Flughafen Rostow am Don - Platow in Rostow am Don (IATA-Code)

RoV ist die Abkürzung für:

 Raumordnungsverordnung, siehe dazu ebenfalls das Raumordnungsverfahren

ROV